Фрейд ( [фро́ид]) — фамилия.
Известные носители:
 Фрейд, Амалия (1836—1930) — мать Зигмунда Фрейда.
 Фрейд, Анна (1895—1982) — австрийский психиатр, дочь Зигмунда Фрейда.
 Фрейд, Зигмунд (1856—1939) — австрийский психиатр.
 Фрейд, Люсьен (1922—2011) — британский живописец, внук Зигмунда Фрейда.
 Фрейд, Клемент (1924—2009) — британский писатель, депутат парламента, внук Зигмунда Фрейда.
 Фрейд, Джилл (род. 1927) — британская актриса, жена Клемента Фрейда.

Другое 
 Фрейд — маленький ударный кратер в области западной части долины Шрётера на видимой стороне Луны.